Витольд Пак:
 Пак, Витольд Витольдович (1935—2002) — советский математик, горный инженер и преподаватель, автор более 120 изобретений.
 Пак, Витольд Степанович (1888—1965) — советский горный инженер, педагог, академик АН УССР.